Kelsea — третий студийный альбом американской кантри-певицы Келси Баллерини, вышедший 20 марта 2020 года на лейбле Black River. Продюсером были Баллерини, Jesse Frasure, Jimmy Robbins, Ross Copperman и Шейн Маканалли. Диск Баллерини дебютировал на вторых местах в американском чарте Top Country Albums и в британском кантри-чарте, а также на 12-м в Billboard 200.

Об альбоме 
В июле 2019 года Баллерини объявила через Instagram, что ее третий альбом готов. Название альбома и дата его выпуска были объявлены 20 января 2020 года. Трек-лист альбома был обнародован 27 февраля 2020 года.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, Rolling Stone.

Синглы 
С альбома было издано три официальных сингла: «Homecoming Queen?», «The Other Girl», «Hole in the Bottle». Лид-сингл «Homecoming Queen?» вышел 6 сентября 2019, а в ноябре певица спела эту песню на церемонии 53rd Annual Country Music Association Awards.
«The Other Girl», записанный совместно с американской певицей Холзи вышел 20 апреля 2020 года в качестве второго альбомного сингла.
28 февраля 2020 года вышел промосингл «Hole in the Bottle», но позднее он был заявлен официальным третьим синглом с 27 мая 2020 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Поп-альбомы США
Альбомы, спродюсированные Шейном Маканалли
Альбомы Келси Баллерини
Альбомы Black River Entertainment